Суперфинал 75-го чемпионата России по шахматам — турнир, прошедший в Чебоксарах с 11 по 22 сентября 2022 года, где был определён чемпион России по шахматам. Им стал Даниил Дубов.

Главным судьёй соревнования выступил международный арбитр Борис Постовский, директором — международный организатор Марк Глуховский. Соревнования проходили в рамках проекта «Шахматы в музеях» (реализуется совместно Фондом Елены и Геннадия Тимченко и Федерацией шахмат России): местом проведения партий стал Чувашский государственный художественный музей, а победители и призёры турнира были награждены картинами художников Геннадия Козлова и Александра Насекина (дополнительно к кубкам и медалям Министерства спорта России и денежным призам). Организаторами турнира была подготовлена культурная программа, включавшая выставку полотен художников Чувашии и России, а также выступление в филармонии приглашённого гостя пианиста Бориса Березовского. Были проведены соревнования по шахбоксу. На закрытие турнира был запланировал приезд Сергея Карякина и сеанс одновременной игры, право принять участие в котором получили сильнейшие игроки республики.

Регламент 
Соревнование проводилось по круговой системе в 11 туров. Контроль времени на партию составлял 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. Допустимое время опоздания на тур составляло 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывался штрафом в 15.000 рублей.

Места распределялись в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределялись по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:

 число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии считались как сыгранные белыми фигурами);
 коэффициент Зонненборна-Бергера;
 большее число побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.

При дележе I места двумя участниками между ними проводились две партии в быстрые шахматы с контролем времени 15 минут + 10 секунд каждому участнику; при ничейном счёте после двух партий в быстрые шахматы игралась партия в Армагеддон с контролем времени 5 минут былым и 4 чёрным, с добавлением 3 секунда на ход, начиная с 61-го хода, каждому участнику. В случае ничьей в этой партии победителем объявлялся игравший чёрными фигурами. Цвет фигур в Армагеддоне выбирался победителем жребия. Право первым тянуть жребий предоставлялось спортсмену с наивысшим российским рейтингом.

При дележе I места тремя и более участниками проводилось дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем времени 15 минут + 10 секунд каждому участнику для выявления победителя либо двух участников решающей партии в Армагеддон.

Участники 
В Суперфинал отобрались 12 человек:

 Владислав Артемьев (2706, Республика Татарстан)
 Санан Сюгиров (2703, Самарская область)
 Даниил Дубов (2702, Москва)
 Евгений Томашевский (2700, Саратовская область)
 Андрей Есипенко (2678, Ростовская область)
 Евгений Наер (2676, Москва)
 Максим Матлаков (2671, Санкт-Петербург)
 Максим Чигаев (2641, Тюменская область)
 Александр Рахманов (2633, Вологодская область)
 Арсений Нестеров (2575, Новгородская область)
 Илья Ильюшенок (2551, ХМАО — Югра)
 Володар Мурзин (2534, Московская область)

Движение по турам

Турнирная таблица 

* ЗБ — значение коэффициента Зонненборна-Бергера

**Для определения победителя и серебряного призёра потребовались две партии в быстрые шахматы (обе завершились вничью) и армагеддон, которая также завершилась вничью, благодаря чему первое место занял игравший чёрными Даниил Дубов. Евгений Томашевский стал третьим благодаря лучшему значению дополнительного показателя (коэффициента Зонненборна-Бергера).

Примечания

Ссылки 
Положение турнира, результаты и интервью с победителем на сайте Федерации шахмат России
Официальный сайт Суперфиналов чемпионатов России по шахматам
Страница турнира на сайте chessgames.com
Результаты на сайте chess-results.com

Чемпионаты России по шахматам
2022 год в шахматах
Чемпионаты России в 2022 году
Спортивные соревнования в Чебоксарах